Een verkeersweg:
 N736 (Frankrijk)
 N736 (Nederland), zie Provinciale weg 736

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing